Neighbors oder Neighbours (englisch: Nachbarn) bezeichnet:

Film und Fernsehen:
 Neighbors (1920), deutscher Titel Nachbarschaft im Klinch, US-amerikanischer Kurzfilm von Edward F. Cline und Buster Keaton
 Neighbours (1952), kanadischer Kurzfilm von Norman McLaren
 Neighbors (1971), US-amerikanischer Fernsehfilm von Fielder Cook
 Neighbors (1981), deutscher Titel Die verrückten Nachbarn, US-amerikanischer Spielfilm von John G. Avildsen
 Neighbors (2010), US-amerikanischer Kurzfilm von Tracy Wren
 Neighbors (2014), deutscher Titel Bad Neighbors, US-amerikanischer Comedyfilm von Nicholas Stoller
 Neighbours, deutscher Titel Nachbarn, australische Fernsehserie (1985–2022)
 The Neighbors, US-amerikanische Sci-Fi-Sitcom (2012–2014)

Literatur:
 Neighbors (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Raymond Carver aus dem Jahr 1971
 Neighbors (Roman), Roman von Thomas Berger aus dem Jahr 1980

Musik:
 Neighbors (Album), Musikalbum der Reels aus dem Jahr 1988

Personen:
 Billy Neighbors (1940–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert Neighbors (1815–1859), US-amerikanischer Politiker